Лінкольн (округ, Арканзас)
Лінкольн (округ, Колорадо)
Лінкольн (округ, Джорджія)
Лінкольн (округ, Айдахо)
Лінкольн (округ, Канзас)
Лінкольн (округ, Кентуккі)
Лінкольн (округ, Мен)
Лінкольн (округ, Міннесота)
Лінкольн (округ, Міссісіпі)
Лінкольн (округ, Міссурі)
Лінкольн (округ, Монтана)
Лінкольн (округ, Небраска)
Лінкольн (округ, Невада)
Лінкольн (округ, Нью-Мексико)
Лінкольн (округ, Північна Кароліна)
Лінкольн (округ, Оклахома)
Лінкольн (округ, Орегон)
Лінкольн (округ, Південна Дакота)
Лінкольн (округ, Теннессі)
Лінкольн (округ, Вашингтон)
Лінкольн (округ, Західна Вірджинія)
Лінкольн (округ, Вісконсин)
Лінкольн (округ, Вайомінг)